Il campionato mondiale di snooker 2010 si è svolto dal 17 aprile al 3 maggio al Crucible Theatre di Sheffield. Il montepremi totale di questa edizione ammontava a 1.111.000 sterline, di cui 250.000 come premio per il vincitore.
Il mondiale è stato vinto dall'australiano Neil Robertson che ha battuto in finale lo scozzese Graeme Dott per 18-13.

Premi 

 Vincitore: £250.000
 Finalista perdente: £125.000
 Semifinali: £52.000
 Quarti di finale: £24.050
 Migliori 16: £16.000
 Migliori 32: £12.000
 Migliori 48: £8.200
 Migliori 64: £4.600

 Maggior Punteggio
fase di qualificazione: £1.000
fase finale: £10.000
 Punteggio massimo (147)
fase di qualificazione: £5.000
fase finale: £147.000

 Totale: £1.111.000

Preliminari 

I turni preliminari si sono svolti il 26 febbraio all'English Institute of Sport di Sheffield.

Primo turno

Secondo turno

Qualificazioni 

Le partite di qualificazione si sono svolte tra il 27 febbraio e il 9 marzo all'English Institute of Sport di Sheffield.

Primo turno

Turni successivi

Tabellone finale 

I numeri tra parentesi indicano il posizionamento dei giocatori come teste di serie, alla fase finale accedono di diritto i primi 16 del ranking a cui si aggiungono altri 16 giocatori provenienti dai turni di qualificazione. Il sorteggio si è svolto martedì 11 marzo 2010.

Century breaks

Qualificazioni 

 140 James Wattana
 139, 100 Mark Joyce
 138, 133, 121, 101 Bjorn Haneveer
 137, 104 Matthew Stevens
 137, 103 Jimmy White
 134, 114, 113, 103, 101 Zhang Anda
 134 David Gray
 133 Barry Hawkins
 132, 121 Rod Lawler
 132, 120, 100 Tom Ford
 131, 126, 105 Michael White
 131, 104 Chris Norbury
 129, 114 Martin Gould
 129 Nigel Bond

 128, 113, 104 Adrian Gunnell
 116, 103 Brendan O'Donoghue
 116, 100 Mark Davis
 115, 103 Craig Steadman
 108 Jamie Cope
 107 Tony Drago
 105 Joe Jogia
 104 Matthew Couch
 103 Sam Baird
 103 Anthony Hamilton
 102 Xiao Guodong
 101 Jimmy Robertson
 101 Alan McManus
 100 Li Hang

Torneo finale 

 146, 131, 122, 101, 100 Mark Allen
 146, 130, 127, 116, 115, 112, 110, 105 Graeme Dott
 142, 117, 108, 106, 104, 103 Mark Selby
 140, 124, 116, 112, 107, 106, 104 Neil Robertson
 137, 120, 103 Ding Junhui
 128, 108, 100 Shaun Murphy
 128, 102 Steve Davis
 127, 103 Liang Wenbó
 127 Stephen Lee
 122, 104, 100 Ali Carter

 121, 115, 114, 106 John Higgins
 121 Stephen Hendry
 120, 114 Stephen Maguire
 117, 111, 108, 106, 104, 100 Ronnie O'Sullivan
 116, 103, 102 Martin Gould
 115 Mark Williams
 112 Michael Holt
 112 Marco Fu
 107 Tom Ford

Note 

2010
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 2010